Banaue, municipalità delle Filippine nella Provincia di Ifugao
Terrazzamenti di Banaue, Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO